Гэлэгжамцын Лувсанцэрэн (; 12 мая 1935—2008) — выдающийся монгольский буддолог и философ, академик Монгольской АН.

Биография 
Родился 12 мая 1935 года в сомоне Улаанбадрах аймака Дорноговь в Монгольской народной республике. В 1952 году окончил десятилетнюю аймачную школу, в 1956 году — филологический факультет МонГУ, и проработал в нём преподавателем до 1963 года. В 1963—1969 годах работал в президиуме МНРП, в 1969—1973 годах представлял Монголию во Всемирной федерации демократической молодёжи в Будапеште, в 1973—1986 годах заведовал философской секцией МАН, был научным секретарём. В 1979 году стал кандидатом философских наук. В 1986—1998 годах был секретарём Азиатской буддийская конференции за мир, в 1998—2001 годах — старшим научным сотрудником философской секции МАН. В 2001 году защитил степень доктора философии и в 2001—2008 годах заведовал отделением истории монгольской философии и религиоведения, а в период с 1998 по 2008 год был директором Монгольского института буддологии. В 2002 году стал членом МАН, и в 1999—2008 годах был профессором религиоведения в МонГУ.

Центральной темой в спектре научных интересов Лувсанцэрэна была буддийская философия мадхъямаки, которой он посвятил более 60 работ, включая такие монографии, как «Нагаржунагийн философийн үзэл» (Улан-Батор, 1981), «Төв үзэл, төвшин бодлого» (Улан-Батор, 1994), «Төв үзлийн философийн үндэс» (Улан-Батор, 2006). В настоящее время наследие Лувсанцэрэна считается основным вкладом монгольской буддологии в изучение мадхъямаки.

Награды 

В 1961 году удостоился медали в честь 40-летнего юбилея Народной революции, в 1971 году — почётной трудовой медали, в 1981 году — медали в честь 60-летнего юбилея Народной революции, в 1986 году — ордена Полярной звезды, в 1991 году — медали в честь 70-летнего юбилея Народной революции, в 2001 году — медали в честь 80-летнего юбилея Народной революции. В 2002 году получил звание передового работника науки, в 2005 году — заслуженного деятеля науки, а в 2007 году — медали в честь 800-летия основания Монгольской империи.

Произведения

Диссертации 

 Нагаржунагийн философийн сургаал, түүний хоосон чанарын далан шүлэгтийн шинжилгээ. //Философийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан диссертаци. УБ., 1979.
 Төв үзлийн философийн онолын үндэс. //Философийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан диссертаци. УБ., 2001.

Монографии 

 Диалектик түүхийн материализмын дээж бичиг (Хамтран зохиогч Д. Сумъяа). УБ., 1970.
 Нагаржунагийн философийн үзэл. УБ., 1981.
 Философийн орос-монгол нэр томъёо (Хамтран зохиогч Б.Самбуу). № 126—128, УБ., 1985.
 Төв үзэл төвшин бодлого. УБ., 1994.
 Монголын соёлын түүх (Г. Лувсанцэрэн нар). II боть, УБ., 1999.
 Дэлхийн шашнууд: түүх, онол (Хамтран зохиогч Э.Ариунаа). УБ., 2004.
 Төв үзлийн философийн онолын үндэс. УБ., 2006.
 Буддын гүн ухааны онол, түүхийн асуудлаас. УБ., 2008.
 Гүн ухаантан Чимидийн Жүгдэр (Хамтран зохиогч А.Жамбал). УБ., 2011.

Участие в сборниках 

 Марксист диалектикийн категориуд. УБ., 1964.
 БНМАУ-ын нийгмийн социалист харилцааны хөгжил. УБ., 1983.
 БНМАУ дахь үзэл суртлын тэмцлийн туршлагаас. УБ., 1985.
 Буддын философийн түүхээс. УБ., 1989.
 Монголын гүн ухаан, нийгэм-улс төрийн сэтгэлгээний түүхийн асуудалд. УБ., 1990.

Статьи 

 Людвиг Фейербах, германы сонгодог философийн төгсгөл. Намын амьдрал. № 6, 1965.
 БНМАУ-д шинэ хүн бүрэлдэн цогцолж ирсэн нь. Намын амьдрал. № 6, 1968.
 Марксист философи үүсч хөжсөн нь. Намын амьдрал. 1967.
 Uber die Hinuberwachsen der nationaldemokratischen Revolution in die sozialistische. //Die Grosse Oktober und die marxistisch-leninistische Philosophie. Berlin, 1978.
 Нагаржуна-философич. Философи, эрхийн судлал. Боть II. Улаанбаатар, 1978.
 К изучению философии Нагаржуны. Олон улсын монголч эрдэмтний III их хурал. Боть III, Улаанбаатар, 1979.
 Философское учение Нагаржуны о шуньяте. Общественные науки в МНР. № 2, Улаанбаатар, 1981.
 Буддологические исследования в МНР. Народы Азии и Африки. № 6, М., 1984.
 БНМАУ дахь буддын философийн судлал. Дорно дахины судлалын асуудал. № 2, Улаанбаатар, 1985.
 Махьямака-литература в Монголии. Олон улсын монголч эрдэмтний IV их хурал. Боть III, Улаанбаатар, 1986.
 Энхтайваны төлөө тэмцэл болон нийгмийн дэвшлийн диалектик нэгдэл. Философи, эрхийн судлал. Том 9, Fasc 1, Улаанбаатар, 1987.
 Principles in Mongolian Buddhism. Buddhists for Peace. No. 4, Honolulu, 1987.
 On the Sunyavada of Nagarjuna. «Jagajjyoti». Calcutta, 1988.
 Философский анализ трактата Нагаржуны Шуньятасаптати-карика. Источниковедение и текстология памятников средневековых наук в странах Центральной Азии. Новосибирск, 1989.
 Some Remarks on Madhyamaka Doctrine (Sunyavada). Tibetan Studies. Narita of Japan, 1989.
 Culture of Indian Buddhism in Mongolia. Radical conservatism. Bangkok, 1990.
 Буддын философийн төв үзлийн сэтгэлгээ Монгол оронд. Шинжлэх Ухааны Академийн мэдээ. № 2 (126), Улаанбаатар, 1992.
 On Buddhist Philosophical Literatures in Mongolia. Special issue devoted to the 70th birthday anniversary of Prof. Yusho Miyasaka. Tokyo, 1993.
 Дилов хутагтын «Ар Монголын улс төрийн дурдатгал»-ын тухай. Хоёр их хутагт. Улаанбаатар, 1995.
 Агваанбалдангийн «Гүн утгыг дурдсан дуулал» зохиолын тухай. Mongolica (An International Annual of Mongol Studies). Vol. 7 (28). Sixth International Congress of Mongolists. Vol. 7 (28). Улаанбаатар, 1996.
 Хамба лам С. Гомбожавын энх амгалангийн төлөөх зүтгэл бүтээлээс. Лавайн эгшиг. Улаанбаатар, 1996.
 Монголын нийгэм-улс төрийн сэтгэлгээний онцлогоос. Олон улсын монголч эрдэмтний VII их хурал. Mongolica Vol. 9 (30), Улаанбаатар, 1999.
 Мадхьямака философийн зарим асуудал. Философи эрхийн судлал. Боть XIV, Улаанбаатар, 1997.
 Данзанравжаа хоосон чанарын онолын сэтгэгч. Суутандаа түүх хайртай (Их говийн V ноён хутагт бөлгөө Дулдуйт ажаа Өлзийтийн хүү Агваанлувсанданзанравжаагийн ертөнц даяныг баясгасны 195 жилийн ойд зориулав). Улаанбаатар, 1998.
 Буддын шашны онолын үндэслэл ба шашны шинэтгэл. Төр, сүм хийдийн харилцаа: орчин үе. Улаанбаатар, 1998.
 Буддын философийн арга зүйн асуудлаас. Эрх чөлөө ба философи. Цуврал II, Улаанбаатар, 1998.
 Монголын гүн ухаан, нийгэм-улс төрийн сэтгэлгээний тоймоос. Манай монгол. № 1, Улаанбаатар, 1999.
 ХХ зууны Монгол дахь буддын шашны буурал, сэргэлт. ХХ зууны Монголын түүхийн зарим асуудал. Улаанбаатар, 1999.
 Хамба лам С. Гомбожавын энх амгалангийн төлөөх зүтгэл бүтээлээс. Лавайн эгшиг. Улаанбаатар, 1996.
 Монгол мэргэдийн онол, арга зүйн үндэс. Монгол иргэншлийн үлэмж өв (өгүүллийн эмхтгэл). Улаанбаатар, 2001.
 Улс төрийн үзэл санааны хөгжлийн тойм (суралцах бичгийн зүйл). Улаанбаатар, 1999.
 Данзанравжаа — төв үзлийн сэтгэгч. Түүх суутандаа хайртай. Улаанбаатар, 1999.
 Буддын онолын сургалтын уламжлал. Лавайн эгшиг. Улаанбаатар, 2000.
 Монголын бурханы шашин: уламжлал, шинэчлэлийн зарим асуудал. Глобальчлал, Монгол улсын хөгжил (Хамтран зохиогч Г. Лхагвасүрэн), УБ., 2002.
 Хоосон чанар — бүхний үндэс. Улаанбаатар, 2003.
 Орчин үеийн шашин судлалын арга зүйн хандлага. Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө. Улаанбаатар, 2004.
 Нагаржунагийн философи, түүний Монголд нөлөөлсөн нь (Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл. 2004). Буддын гүн ухааны онол түүхийн асуудлаас. Улаанбаатар, 2008.
 Данзанравжаа — хоосон чанарын онолын сэтгэгч (Данзанравжаагийн мэндэлсний 200 жилийн ойд зориулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл). Эрдэнэ Ноён хутагт Данзанравжаа. I, Улаанбаатар, 2005.
 Ноён хутагт Данзанравжаагийн улааны ёсны тухайд (Данзанравжаагийн мэндэлсний 200 жилийн ойд зориулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл). Эрдэнэ Ноён хутагт Данзанравжаа. II, Улаанбаатар, 2005.
 Ганжуур, Данжуур — буддын сэтгэлгээний эрхэм дээжис. Манай Монгол. Улаанбаатар, 2005.
 Занабазар гэгээний гүн ухааны үзлээс: хоосон, амгалангийн шүтэлцээний тухай. Өндөр гэгээн Занабазарын мэндэлсний 370 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэлийн эмхтгэл. Улаанбаатар, 2005.
 Revival of Mongol-Indian relations in Buddhist tradition. Энэтхэг-Монголын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойд зориулсан эмхтгэл. Улаанбаатар, 2005.
 Мадхьямака ном зохиол, түүний судалгааны тухайд. Энэтхэг-Монголын сурвалж соёлын хэлхээ холбоо. Улаанбаатар, 2005.
 Академич Ш. Лувсанвандан — гарамгай сэтгэгч. Академич Ш. Лувсанвандан. Улаанбаатар, 2005.
 Монголын философийн түүхийн судалгаа. Дэлхийн философийн өдөрт зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын материал. Улаанбаатар, 2005.
 Буддын гүн ухааны тэргүүлэх чиглэл. БНХАУ-ын Өвөр Монголын Үндэсний Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. № 4, Хөх хот, 2006.
 Амгалан, хоосны шүтэлцээ. ШУА-ийн мэдээ. № 3, 2007.
 Академич Ш. Бира — буддын судлалтан. Mongolica. 2007.
 Ч. Жүгдэр — нэрт эрдэмтэн, энх тайвны зүтгэлтэн. Философи, эрхийн судлал. Боть XXII, Улаанбаатар, 2007.
 Монголын философийн түүхийг нээсэн хүн. Улаанбаатар, 2007.
 Буддын философид Эрхэт тэнгэрийг няцаадаг нь. Философи, шашин судлал. № 2, Улаанбаатар, 2007.
 Монгол орон дахь Нагаржуна судлалын тойм. Монгол, Тайваны эрдэмтдийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл. 2007.
 Ч. Жүгдэрийн буддын судлалд оруулсан хувь нэмэр. Буддын гүн ухааны онол, түүхийн асуудлаас. Улаанбаатар, 2008.
 Ариун гэгээнтнийг алсаас харахад (Кушок Бакула ринбочийн тухай тэмдэглэл). // Буддын гүн ухааны онол, түүхийн асуудлаас. Улаанбаатар, 2008.
 Монгол орон дахь буддын философийн хөгжлийн тухайд (Монгол, зөвлөлтийн буддын судлалтнуудын хамтарсан симпозиумд тавьсан илтгэл. Улаанбаатар, 1986). //Буддын гүн ухааны онол түүхийн асуудлаас. Улаанбаатар, 2008.
 «Агваанбалдан», «Аръядева», «Нагаржуна», «Танин мэдэхүйн онол». Монгол үндэсний нэвтэрхий толь. Улаанбаатар, 2009.
 Culture of Indian Buddhism in Mongolia. The Study of Mongolian literature in Tibetan. UB., 2013.

Буддологи Монголии
Преподаватели МонГУ
Выпускники МонГУ
Философы Монголии
Доктора философии по религиоведению
Академики Монголии